Hármas szövetség vagy hármasszövetség névvel három állam (vagy három szervezet) alkalmi szövetségét jelölhetik (hivatalosan vagy nemhivatalosan):

 Azték hármas szövetség: Tenochtitlan, Texcoco és Tlacopan városállamok 1428-as szövetsége.
 1596-os hármas szövetség : Anglia, Franciaország és Holland Egyesült Tartományok szövetsége, a Holland Tartományok Szövetségének első nemzetközi elismerése.
 1668-as hármas szövetség (hágai Hármas Szövetség): a Holland Egyesült Tartományok, Anglia és Svédország szövetsége Franciaország ellen a devolúciós háborúban.
 1697-es hármas szövetség: Dánia, Orosz Birodalom és Lengyelország szövetsége Svédország ellen.
 1717-es hármas szövetség (Tripelallianz, Triple Alliance): Nagy-Britannia, Holland Köztársaság és Franciaország szövetsége Spanyolország ellen (1718-ban a Német-római Birodalom csatlakozásával négyes szövetséggé bővült).
 1788-as hármas szövetség: Nagy-Britannia, Holland Köztársaság és a Porosz Királyság szövetsége.
 1865-ös hármas szövetség: Brazília, Uruguay és Argentína katonai szövetsége Paraguay ellen a hármas szövetség háborújában.
 1873-as hármas szövetség, azaz a három császár egyezménye (Dreikaiserabkommen): a Német Birodalom, az Osztrák–Magyar Monarchia és az Orosz Birodalom katonai szövetsége, Franciaország revansista törekvései ellen. Oroszország és Franciaország közeledése miatt az 1870-es évek végére felbomlott.
 1881-es hármas szövetség azaz a három császár szövetsége (Dreikaiserbund): a Német Birodalom, az Osztrák–Magyar Monarchia és az Orosz Birodalom katonai szövetsége, a három császár egyezségének megújítása, az 1878-as berlini kongresszus elvei alapján.
 1882-es hármas szövetség (Dreibund, Triplice) a Német Birodalom, az Osztrák–Magyar Monarchia és Olaszország katonai szövetsége. 1915-ig állt fenn, Olaszországnak az antant oldalára való átállásáig.
 1887-es hármas szövetség, más néven keleti hármas szövetség, Földközi-tengeri antant (Orientdreibund, Mittelmeerentente): Nagy-Britannia, Olaszország és az Osztrák–Magyar Monarchia 1887-ben kötött szövetsége Franciaország és az Orosz Birodalom ellen. (1896-ig állt fenn, a Német Birodalom támogatta, de formálisan nem volt tagja).
 Háromhatalmi egyezmény (Dreimächtepakt, Patto Tripartito) : a Német Birodalom, Japán és Olaszország által 1940-ben kötött nagyhatalmi szövetség, a Berlin–Róma–Tokió tengely létrehozója.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kettős szövetség
 Négyes szövetség (egyértelműsítő lap)